Пандил Аврамов Дичов е български зограф от края на XIX и началото на XX век.

Биография 
Пандил Аврамов е роден в 1877 година в село Тресонче, Дебърско, тогава в Османската империя. Син е на Аврам Дичов и внук на Дичо Зограф. Става зограф и изписва къщи и обществени сгради, като се отличава с изключителен художествен усет. Сътрудничи си с българския строител Марко Данаилов. Аврамов има и своя фирма „Бояджия и декоратор от с. Тресонче“ и със собствена тайфа активно работи заедно с майстор Марко Данилов. Пандил Аврамов участва в Македоно-одринското опълчение в 1 и Нестроева рота на 1 дебърска дружина.

Пандил Аврамов е баща на видния югославски художник Димитър Пандилов.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Тресонче
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Македоно-одрински опълченци